PN se može odnositi na:

 Fosfor mononitrid, jedinjenje
 p–n spoj, poluprovodnički element